Tempo — многозначный термин. Может означать:
 Tempo — итальянское название темпа в музыке, принятое к употреблению в специальной литературе.
  — итальянский еженедельный журнал, выходивший с 1939 до 1976 года.
  — марка немецких автомобилей, производившихся с 1928 до 1977 года.
  — немецкая марка бумажных платочков.
 Tempo — кодовое наименование операционной системы MacOS 8.

См. также 
 TEMPO — принятое в органической химии сокращённое обозначение химического соединения 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксила — стабильного нитроксидного радикала;